Osoby o tym nazwisku:
 Adam Moskała – polski oficer
 Edward Moskała – polski działacz turystyczny
 Jan Moskała – polski urzędnik
 Tomasz Moskała – polski piłkarz